Dans le domaine militaire,  peut désigner :

France 
  d'infanterie (France)

Japon
  d'infanterie (Japon)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)